De naam Granvelle kan verwijzen naar twee invloedrijke staatslieden in dienst van het huis Habsburg:
 Nicolas Perrenot de Granvelle
 Antoine Perrenot de Granvelle, kardinaal en zoon van vorige 

Zie ook andere zonen van Nicolas Perrenot de Granvelle die zonder de Granvelle worden aangegeven:
 Jérôme Perrenot
 Frédéric Perrenot

Voormalig Granvellepaleis in Brussel.